Комбен () — фамилия.
 Комбен, Нестор (род. 1940) — французский футболист, аргентинского происхождения, играл на позиции нападающего.
 Гран-Комбен — горный массив в Пеннинских Альпах Швейцарии, кантон Вале и Италии, провинция Валле-д’Аоста, состоящий из нескольких вершин.